Соревнования по кёрлингу в рамках зимней Универсиады 2017 года проходили с 30 января по 6 февраля в городе Алма-Ата (Казахстан), в Ледовом дворце «Алматы Арена». Разыгрывались 2 комплекта наград.

Медалисты

Мужчины

Составы 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Ход турнира 
Время начала матчей указано по UTC+6.

Групповой этап 
Турнирная таблица (итоговое положение команд)

  команды, выходящие в плей-офф
 При равном количестве побед команды Южной Кореи, США и Канады, а также команды России и Японии ранжированы по местам по результатам личных встреч.

Сессия 1. 30 января, 14:00

Сессия 2. 31 января, 9:00

Сессия 3. 31 января, 19:00

Сессия 4. 1 февраля, 14:00

Сессия 5. 2 февраля, 9:00

Сессия 6. 2 февраля, 19:00

Сессия 7. 3 февраля, 14:00

Сессия 8. 4 февраля, 9:00

Сессия 9. 4 февраля, 19:00

Плей-офф

Полуфиналы 
6 февраля, 9:00

Матч за 3 место 
6 февраля, 16:00

Финал 
7 февраля, 14:00

Итоговая классификация

Женщины

Составы 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Ход турнира 
Время начала матчей указано по UTC+6.

Групповой этап 
Турнирная таблица (итоговое положение команд)

  команды, выходящие напрямую в плей-офф
  команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места
 При равном количестве побед команды России, Швеции, Великобритании и Швейцарии ранжированы по местам по результатам личных встреч. Россия выиграла у всех трёх команд, поэтому занимает 2-е место в группе. Кроме этого, команда Швеции поставлена на 3-е место и напрямую выходит в плей-офф c 3-го места, так как у неё при равном с командами Великобритании и Швейцарии количестве побед в матчах между ними (1 победа и 1 поражение) лучший средний показатель в предматчевых бросках в дом () в матчах между этими командами: у команды Швеции 56,86 см, у команды Швейцарии — 61,13 см, у команды Великобритании — 68,94 см. Поэтому команды Великобритании и Швейцарии разыгрывают между собой в тай-брейке выход в плей-офф с 4-го места.Команды Южной Кореи и Китая ранжированы по местам по результатам личных встреч.

Сессия 1. 30 января, 9:00

Сессия 2. 30 января, 19:00

Сессия 3. 31 января, 14:00

Сессия 4. 1 февраля, 9:00

Сессия 5. 1 февраля, 19:00

Сессия 6. 2 февраля, 14:00

Сессия 7. 3 февраля, 9:00

Сессия 8. 3 февраля, 19:00

Сессия 9. 4 февраля, 14:00

Тай-брейк 
5 февраля, 9:00

Команда Швейцарии, выиграв тай-брейк, вышла в плей-офф с 3-го места, обойдя команду Швеции по показателям личных встреч; поэтому она встречается во втором полуфинале с вышедшей со 2-го места командой России, а команда Швеции — в первом полуфинале с командой Канады.

Плей-офф 
{{4TeamBracket
| RD1= Полуфиналы
| RD2= Финал

| RD1-seed1= 1
| RD1-team1= | RD1-score1= 7
| RD1-seed2= 4
| RD1-team2= 
| RD1-score2= 4
| RD1-seed3= 2
| RD1-team3= 
| RD1-score3= 8
| RD1-seed4= 3
| RD1-team4= 
| RD1-score4= 7

| RD2-seed1= 1
| RD2-team1= 
| RD2-score1= '8
| RD2-seed2= 2
| RD2-team2= 
| RD2-score2= 3
}}

 Полуфиналы 6 февраля, 9:00 Матч за 3 место 6 февраля, 16:00 Финал 7 февраля, 9:00''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Кёрлинг на сайте Универсиады 2017
 Technical Handbook — Curling — Almaty 2017
 Мужской турнир на сайте Всемирной федерации кёрлинга
 Женский турнир на сайте Всемирной федерации кёрлинга
 Страница 28-й зимней Универсиады 2017 на сайте Всемирной федерации кёрлинга
 World Curling Federation — Curling set for Kazakhstan return at Winter Universiade
 Detailed shedule — Curling — 28th Winter Universiade — FISU
 Athletes — Curling — 28th Winter Universiade — FISU
 World Curling Federation — 28th Winter Universiade Live Scores

Зимняя Универсиада 2017
2017
Зимняя Универсиада 2017
2017 год в кёрлинге